Enoque é um personagem bíblico do Antigo Testamento, mencionado no livro de Gênesis como o filho do Caim. Há outro Enoque na Bíblia, porém se trata do filho de Jarede.

Etimologia 
O Dicionário de Nomes Próprios do Velho Testamento de Jones propõe que o nome signifique iniciado. Já o NOBSE Study Bible Name List propõe que signifique dedicado.

Na Bíblia 
Após ter matado o seu irmão Abel, Caim fugiu  para a terra de Node, lá encontrou uma mulher  à leste do Éden, com a qual teria tido um filho com o nome de Enoque. Prossegue o texto bíblico dizendo que Caim chegou a edificar uma cidade dando o nome de seu filho ao lugar. Porém o hebraico do texto é ambíguo não ficando claro se foi Caim ou o próprio Enoque quem a edificou. De Enoque, nasceu Irade.

Na tradição 
Segundo uma tradição samaritana, Enoque está enterrado sob o Monte Ebal.

Árvore genealógica baseada em Gênesis 

Personagens do Livro de Gênesis